Врана може да се отнася за някое от следните понятия.

Птици 
 врана – птица от семейство Вранови

Места 
 Врана – река в Североизточна България
 „Врана“ (понякога „Враня“) – царски дворец в София
 Врана – село в Хърватия, Задарска жупания
 Врана – село в Хърватия, на остров Црес
 Вранско езеро (или Врана) – езеро в Хърватия, Задарска жупания
 Вранско езеро (или Врана) – езеро в Хърватия, на о. Црес

Хора 
Врана е фамилно име (предимно чешко):
 Алексий Врана – византийски военачалник (XII век)
 Бохумил Врана – чешки актьор
 Власта Врана – канадски певец от чешки произход, роден в Норвегия
 Павел Врана – чешки футболист
 Петър Врана – чешки хокеист             
 Теодор Врана – византийски военачалник (XII-XIII век)

Фамилии 
 Врана, византийска династична фамилия

Други 
 „Враната“ (The Crow) – австралийски филм (1994)

Вижте също 
 Враня (пояснение)